Navaluenga kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navaluenga (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Navaluenga (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar